Timothy Brown (Ascot, 6 de março de 1981) é um futebolista profissional neozelandês, nascido na Inglaterra. Atua como médio defensivo e atualmente está sem clube.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Ascot
Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Newcastle United Jets Football Club
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010